Municipio de Nora puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Municipio de Nora (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Nora (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Nora (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Nora (condado de Pope, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Nora (Suecia), un municipio ubicado en la provincia de Örebro.